Berrechid (stad), stad in Marokko
 Berrechid (provincie), provincie in Marokko